Mit Sourcecode ist gemeint:

 der Quelltext eines Computerprogramms
 der Film Source Code